GSSA steht für:

 Geological Survey of South Australia
 Geological Society of South Africa
 Global Standard Stratigraphic Age

GSSA